Iluleriit bezeichnet:
 Iluleriit (Bucht), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iluleriit (Fjord), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland